Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 212001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 23 lutego 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

212001-212100

212101-212200

212201-212300

212301-212400

212401-212500

212501-212600

212601-212700

212701-212800

212801-212900

212901-213000

Przypisy 

Lista planetoid 212001-213000